A Marinha de Bangladesh (; Bangladesh Nou Bahini) é o ramo da guerra naval das Forças Armadas de Bangladesh, responsável pelos 118.813 quilômetros quadrados de área territorial marítima de Bangladesh e pela defesa de abrigos importantes, bases militares e zonas econômicas.

O principal papel da Marinha de Bangladesh é proteger os interesses econômicos e militares do país em território nacional e no exterior. A marinha de Bangladesh também é uma força de gestão de desastres de linha de frente em Bangladesh e participa de missões humanitárias no exterior. É um ator regional importante nos esforços de combate ao terrorismo e se engaja na manutenção da paz global com as Nações Unidas.

Ligações externas